Polina Miller peut désigner :
 Polina Miller (née en 1988), gymnaste russe ;
 Polina Miller (née en 2000), athlète russe.